Rona – przedsiębiorstwo
 Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa